Ransart (België), een deelgemeente van de Waalse stad Charleroi
Ransart (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais